Юридическая энциклопедия:

 То же, что и энциклопедия права (отрасль юридической науки в дореволюционной России).
 Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. — М., 2001
 
 Юридический энциклопедический словарь (М.: Советская энциклопедия, 1984).